Гильоширование:

 Гильоширование — нанесение на бумагу специальным типографским станком орнаментального узора в виде сетки или переплетающихся волнистых линий.
 Гильоширование — техника рукоделия, подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом.